Fritz Novotny ist der Name folgender Personen:
* Fritz Novotny (Kunsthistoriker) (1903–1983), österreichischer Kunsthistoriker
 Fritz Novotny (Architekt) (1929–2018), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Fritz Novotny (Musiker) (1940–2019), österreichischer Improvisations- und Jazzmusiker

Siehe auch:
 Friedrich Nowottny (* 1929), deutscher Journalist